Otto von Garnier ist der name folgender Personen:

* Otto von Garnier (General, 1830) (1830–1908), preußischer Generalleutnant
 Otto von Garnier (General, 1859) (1859–1947), preußischer General der Kavallerie